Viminacium (stolica tytularna) – biskupstwo tytularne w Serbii
 Viminacium (miasto) – starorzymskie miasto w prowincji Mezja Górna, obecnie na terytorium Serbii

Strony ujednoznaczniające